Anticomidae är en familj av rundmaskar. Anticomidae ingår i ordningen Enoplida, klassen Adenophorea, fylumet rundmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Anticomidae 35 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Anticomidae